Stainton (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Stainton (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Stainton (Eden) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Stainton (Middlesbrough) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stainton (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Stainton (South Lakeland) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Stainton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Stainton by Langworth – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Stainton le Vale – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Stainton with Adgarley – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Great Stainton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Market Stainton – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Little Stainton – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)